Budislav kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Budislav (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Budislav (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar